Пло́щадь Лунача́рского — площадь в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Анатолия Васильевича Луначарского.

Россия 
 Площадь Луначарского — площадь в посёлке городского типа Лальске Лузского района Кировской области

Украина 
 Площадь Луначарского — прежнее название площади Пантелеймона Кулиша в Киеве

См. также 
 Улица Луначарского
 Проспект Луначарского
 Переулок Луначарского
 Проезд Луначарского
 3-й Въезд Луначарского — прежнее название 3-го Въезда Мирошниченко в Мерефе Харьковской области